Hải Dương steht für:

 Hải Dương (Provinz), Provinz in Vietnam
 Hải Dương (Stadt), Hauptstadt dieser Provinz